Граф Александр Николаевич Мордвинов (Николаев, 24 февраля 1799 — 13 декабря 1858, Одесса) — русский художник-любитель, ученик М. Н. Воробьёва. Камергер и коллежский советник, владелец приморской мызы Мордвиново.

Биография 
Происходил из столбового дворянского рода, известного с 1546 года. Младший сын адмирала Николая Семёновича Мордвинова и англичанки Генриетты Александровны Коблей. В 1834 году, вместе с отцом, был возведён в графское достоинство.

Известен как художник-любитель, живописец и акварелист, мастер перспективы. Писал морские пейзажи, виды приморских городов, гипсовые и мраморные барельефы. Во время поездки в Италию (1832—1833), когда Мордвинов сопровождал свою больную жену, он сделал наброски с натуры, на основе которых по возвращении в Санкт-Петербург написал картины. Не имея художественного образования, с 1837 года был почетным вольным общником Императорской Академии художеств и участником академических выставок, член Санкт-Петербургского филармонического общества.

Автор натюрмортов-обманок, — редкой в XIX веке разновидности натюрмортов. Многие его картины находятся в собраниях различных музеев, в том числе в Третьяковской галерее. 

Скончался А. Н. Мордвинов в Одессе 13 декабря 1858 года и похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Его сестра писала о нём:

Семья 

В 1826 году Мордвинов был помолвлен с Александрой Давидовной Алопеус (1808—1848), дочерью русского дипломата Д. М. Алопеус и баронессы Ж. Венкстерн. По этому поводу жена английского посланника леди Дисборо писала своим родным из Петербурга: Но невеста расторгла своё обручение с Александром Мордвиновым, чем вызвала сильное осуждение света. После неудачного сватовства Мордвинов был дважды женат:
Первая жена (с 2 сентября 1828 года) — Анастасия Алексеевна Яковлева (1807—09.01.1833), дочь Алексея Ивановича Яковлева (1768—1849), миллионера и владельца Верх-Исетских заводов, внука С. Я. Яковлева. Венчались в Петербурге в Никольском Богоявленском морской соборе, поручителями по жениху и невесте были их отцы. В 1832 году заболев, была отправлена на лечение в Италию, где и скончалась в Венеции.
 Николай Александрович (16.01.1830—24.09.1846).

Вторая жена (с 13 ноября 1838 года) — графиня Александра Петровна Толстая (23.05.1807—06.05.1890), фрейлина двора, дочь генерала от инфантерии графа П. А. Толстого и М. А. Голицыной. Умерла в Петербурге от крупозного воспаления легких, похоронена рядом с мужем.
 Мария Александровна (15.04.1840—06.04.1841), крещена 11 мая 1840 года в Морском соборе при восприемстве брата графа Николая Мордвинова и тетки А. П. Бахметевой.
 Анна Александровна (14.10.1841—после 1914), крещена 30 октября 1841 года в Морском соборе при восприемстве графа Н. С. Мордвинова и графини Н. Н. Мордвиновой; фрейлина двора и кавалерственная дама, замужем за генералом от инфантерии князем  А. К. Имеретинским (1837—1900). Унаследовала коллекцию живописи и графики, значительная часть которой поступила в Русский музей. 
 Александр Александрович (12.11.1843—1891), крещен 28 ноября 1843 года в Морском соборе при восприемстве графа Н. С. Мордвинова и графини Н. Н. Мордвиновой; шталмейстер Высочайшего Двора и предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии (27.01.1890—1891).
 Ксения Александровна
 Екатерина Александровна

Картины 

 Две картины, изображающие венецианский Гранд-канал находились в музее Александра III, теперь в фондах Государственного Русского музея.
 «Неаполитанский вид» — находилась в академическом музее,
 «Море, озарённое солнечным светом» — находилась в Румянцевском московском музее,
 «Площадь св. Марка в Венеции» — в Третьяковской галерее.
 «Утро в Венеции» — в костромском государственном объединённом художественном музее.
 Неаполитанский пейзаж, изображение Кампо-Санто в Пизе.
 Палермо с Монте-Пеллегрино на заднем плане — в ханты-мансийской художественной галерее.
 «Морская тишь» — находилась в Московском публичном музее.

Примечания

См. также 
 Мордвиновы

Литература 
 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1887. — Т. 2. — С. 510. — 929 с.
 Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. Мордвинов А. Н. // М.: Республика, 1995. — С. 408.

Персоналии по алфавиту
Александр Николаевич (художник)
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры